Conrad-Eybesfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Sigmund Conrad von Eybesfeld (1821–1898), österreichischer Beamter und Politiker
 Walter Conrad-Eybesfeld (1888–1967), österreichischer Botschafter